Hydrolagus waitei är en broskfiskart som beskrevs av Fowler 1907. Hydrolagus waitei ingår i släktet Hydrolagus och familjen havsmusfiskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Havsmusfiskar
waitei